Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Nancy Gunter che ha battuto in finale Billie Jean King 1-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Billie Jean King (finale)
 Rosie Casals (primo turno)
 Nancy Gunter (Campionessa)
 Françoise Dürr (quarti di finale)

 Kerry Melville (secondo turno)
 Wendy Overton (secondo turno)
 Val Ziegenfuss (semifinali)
 Helen Gourlay (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1972